Сейтхан Джошыбаевич Джошыбаев (род. 9 июня 1939 г , Жамбылская область, Казахская ССР) — кардихирург,  (1981), . академик Академии профилактической медицины Казахстана. отличник здравоохранения СССР и Казахстана.

Биография 
 Джошибаев Сейтхан, 9 июня 1939 г. рождения, уроженец Т.Рыскуловского района Жамбылской области Республики Казахстан.
 1962 г - закончил Кыргызский государственный медицинский институт

Трудовая деятельность 
 В 1962 - 1967 гг. работал общим хирургом в гг.Нарын и Талас(Кыргызстан).
 В 1967 - 1970 гг. обучался в целевой аспирантуре  в Институте сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева АМН СССР (г.Москва) и защитил кандидатскую диссертацию по протезированию митрального клапана. Затем  работал  в Республиканской клинической больнице в г.Бишкек (Кыргызстан) -  ассистентом кафедры общей хирургии, заведующим отделении торакальной хирургии.
 В 1976 г. организовал Республиканский кардиохирургический центр и по 1984 год был руководителем этого центра (г.Бишкек,Кыргызстан).
 В 1981 году, без отрыва от производства, защитил докторскую диссертацию по протезированию аортального клапана сердца.
 В 1984 - 1992гг. работал руководителем кардиохирургического отдела Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии им.А.Н.Сызганова (Алматы, Казахстан).
 В 1992 г. вернулся в Кыргызстан (Бишкек), работал  руководителем  отдела кардиохирургии Национального центра кардиологии.
 В 2004 г. организовал и в течение 2х лет  руководил  НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

Центр кардиохирургии и трансплантологии 
 В 2007 г. переехал на родину(Казахстан) и организовал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» в г.Тараз , где работает по настоящее время  директором Центра.
 Центр удостоился премии Президента Казахстана «Алтын сапа»(2010г) и Лауреат Международной имиджевой программы «Лидеры ХХ1 века» с  присвоением «Европейское качество» (2011г. Оксфорд, Великобритания), «Европейский гран при за качество», «Лидер в сфере медицины»(2013), «Лидер в сфере медицины»(2014)

Научные, литературные труды 
 Сейтхан Джошыбаевич подготовил 9 кандидатов и 1 доктора медицинских наук. Имеет 9 патентов на изобретение и 17 рационализаторских предложений. Опубликованы более 210 научных работ, 2 монографии.
 С научными докладами и по обмену опытом посетил кардиохирургические центры Англии, США, Польши, Чехии, Венгрии, Германии, Индии, Монголии, Турции, Сирии, Малайзии, Пакистан, Китая, Сингапур и стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, России, Украины, Белоруссии), Литвы, Латвии и Эстонии, Нью-Йорка, Вашингтона, Таиланда.
 Во главе бригады врачей по оказанию организационно-методической и практической помощи выезжал и проводил операции на сердце в городах Казахстана: Алматы(6), Караганда (4), Семипалатинск (2) и Кокшетау(3 раз).

Учёное звание 
 1981 - 
 профессор медицинских наук
 член-корреспондент Национальная академия наук Киргизской Республики
 действительный член Академии профилактической медицины Республики Казахстан
 член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ
 председатель Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Казахстана
 член Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов
 член Международного общества мининвазивных кардиохирургов
 член Азиатской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов
 член Al Bassel Heart Society, Сирия
 заслуженный врач Киргизской ССР
 Почетный член Общества сердечно-сосудистых хирургов имени И. К. Ахунбаева,Кыргызстан

Награды и звания 
 отличник здравоохранения СССР
 отличник здравоохранения Республики Казахстана
 заслуженный врач Киргизской ССР
 2001 - Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)
 2008 - Орден Парасат
 2011 - Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2014 - Орден «Барыс» ІІ степени из рук президента РК
 2019 — Орден «Достук»
 Медаль «Данк»
 1997 - Почётный гражданин города Караганды
 1999 - Почётный гражданин Рыскуловский район
 2012 - Почётный гражданин Жамбылская область
 Документальный фильм "Всем сердцем своим..." https://www.youtube.com/watch?v=h01o8Sr7j6k&t=77s
 2021 (2 декабря) — Орден «Барыс» ІІІ степени;

Примечания 

Медики Казахстана
Кардиологи Казахстана
Сосудистые хирурги
Кардиохирурги
Отличники здравоохранения Казахстана
Хирурги Казахстана